Die Saison 1996/97 der Oberliga Nordost war die sechste Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die dritte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde wie bereits in der Vorsaison 1995/96 in zwei Staffeln (Nord und Süd) ausgetragen, deren jeweilige Staffelsieger – der 1. FC Magdeburg und der SV Babelsberg 03 – zum Aufstieg in die Regionalliga Nordost berechtigt waren. Hinzu kam mit der Amateurmannschaft von Hansa Rostock als Zweitplatziertem der Nord-Staffel erstmals ein dritter Aufsteiger aus der Oberliga Nordost, da die Regionalliga Nordost keinen Absteiger aus der 2. Bundesliga 1996/97 aufnehmen musste und somit ein Platz in der Regionalliga frei geblieben war. Rostock setzte sich in den beiden Relegationsspielen jeweils mit 1:0 gegen den Vizemeister der Süd-Staffel, Dresdner SC, durch.

Staffel Nord 
In der Nord-Staffel erreichte der SV Babelsberg 03 als Neuling aus der Verbandsliga ohne jegliche Niederlage den direkten Aufstieg in die Regionalliga Nordost, womit es dem Potsdamer Stadtteilverein gelungen war, binnen fünf Jahren aus der Bezirksliga bis in die dritthöchste deutsche Spielklasse aufzusteigen. Die Reservemannschaft Hansa Rostocks stieg ebenfalls in die Regionalliga auf, nachdem die Mannschaft 1993/94 noch als siegloser Tabellenletzter aus der Oberliga abgestiegen und erst zum Sommer 1996 wieder in diese aufgestiegen war. Der dritte Aufsteiger, SD Croatia Berlin, spielte hingegen gegen den Abstieg, wobei der Verein vom Rückzug des 1. FC Schwedt aus der Oberliga profitierte. Dabei wurden alle Spiele mit Beteiligung Schwedts rückwirkend annulliert, weshalb die Mannschaft als erster Absteiger feststand. Der zweite Absteiger fand sich im Polizei SV Rostock, der mit nur neun erspielten Punkten Tabellenvorletzter hinter Croatia mit 22 Punkten wurde. Zum Saisonende wechselte mit Anhalt Dessau ein weiterer Verein aus Sachsen-Anhalt aus der Nord- in die Süd-Staffel, nachdem in der Vorsaison 1995/96 bereits der 1. FC Magdeburg umgruppiert worden war.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd 
In der Süd-Staffel belegte der am Ende der Vorsaison 1995/96 aus der Nord-Staffel umgruppierte 1. FC Magdeburg den Aufstiegsplatz mit einem Punkt Vorsprung auf den Dresdner SC sowie zwei Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten Lokalrivalen SV Fortuna Magdeburg, welcher zugleich bestplatzierter Neuling der Staffel geworden war. Der Bischofswerdaer FV 08 als Vorjahres-Absteiger aus der Regionalliga belegte dagegen nur den zehnten Platz und konnte nachfolgend nicht mehr an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen. Gegen den Abstieg in die untergeordneten Verbands- und Landesligen spielten insbesondere der Bornaer SV 91, der 1. Suhler SV sowie der Meißner SV 08, der SC 1903 Weimar und die Reservemannschaft des Chemnitzer FC. Während Weimar und Chemnitz sich bereits frühzeitig als Absteiger abzeichneten, gelang Borna und Suhl zum Saisonende der Klassenerhalt, wobei nur das bessere Torverhältnis der Suhler gegenüber Meißen den Ausschlag für den Abstieg des Meißner SV gegeben hatte.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiele zur Regionalliga 
Die Tabellenzweiten der Staffeln Nord, die Amateure von Hansa Rostock, und Süd, Dresdner SC, spielten nach Beendigung der Saison in zwei Spielen den dritten Aufsteiger in die Regionalliga Nordost aus. Das Hinspiel in Rostock endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gastgeber, ebenso gewannen die Rostocker das Rückspiel in Dresden.

|}

Literatur 
 Volkmar Laube, Roland Uhl: Fußball im Nordosten – Tradition, Gegenwart, Zukunft. MDprint, Magdeburg 2005, ISBN 3-9808508-3-8, S. 230f

1996
Fußballsaison 1996/97